She Watched The Sky é o primeiro EP da banda de post-hardcore americana A Skylit Drive. Ele foi lançado em 23 de janeiro de 2007, pela Tragic Hero Records. É o único lançamento da banda com o vocalista original, Jordan Blake. Um vídeo da música, dirigido por Brianna Campbell foi feito para a faixa "Drown The City". No vídeo, a banda é vista em um clube e tocando a música em um estacionamento.

Faixas

Créditos
She Watched the Sky foi listado no Allmusic.
A Skylit Drive
Jordan Blake - vocal, programação, teclados
Brian White - baixo, guturais
Joey Wilson - guitarra principal
Nick Miller - guitarra base
Kyle Simmons - teclado, sintetizador, piano
Cory La Quay - bateria, gutural

EP de 2007
Álbuns de A Skylit Drive